Mau-Hunu ist der Kampfname folgender Personen:
 Luís Tilman, osttimoresischer Präsidentschaftskandidat 2017
 Mau-Hunu (FRETILIN), Mitglied des Zentralkomitees der osttimoresischen Partei FRETILIN